Microsoft cabinet file, um formato de compactação de arquivos para distribuição de softwares.
 Centro Administrativo da Bahia, complexo com secretarias e órgãos do Governo do estado da Bahia
 Centro Académico de Braga, associação juvenil, com sede em São Vicente, Braga.
 "Cab (canção)", canção da banda americana Train.

Desambiguações de siglas